Maggese, pratica agronomica
Maggese, colore
Maggese, album di Cesare Cremonini
Maggese, canzone di Cesare Cremonini